A Taça Guanabara de 1974 foi a décima edição da Taça Guanabara e o primeiro turno do Campeonato Carioca de Futebol de 1974. O vencedor foi o , em final contra o Fluminense, ganhando por 1 a 0 com gol de seu lateral direito Orlando, com o Fluminense, assim como na partida final do Campeonato Carioca de 1960, tendo a vantagem do empate para ser campeão e acabou levando o gol que decretou a sua derrota de um lateral direito americano.

Fórmula de disputa 
Os 12 participantes jogaram contra os demais participantes apenas em jogos de ida no sistema de pontos corridos.

Grupo único

Jogo que decidiu o título 

 4–2 
Data: 22 de setembro de 1974.
Local: Estádio do Maracanã.
Árbitro: José Aldo Pereira. 
Auxiliares: Luis Carlos Félix e Valquir Pimentel.  
Renda: Cr$1.447.665,00. 
Público: 97.681 pagantes.
Gol: Orlando, de falta, aos 12'.
AFC: Rogério; Orlando, Alex, Geraldo e Álvaro; Ivo e Bráulio; Flecha, Luisinho, Edu (Renato) e Gílson Nunes. Técnico: Danilo Alvim. 
FFC: Félix; Toninho, Assis, Bruñel e Marco Antônio; Gérson, Cléber e Carlos Alberto Pintinho; Cafuringa, Gil e Mazinho. Técnico: Carlos Alberto Parreira. 
Obs.: Em 11 partidas, o America obteve 9 vitórias, 1 empate e 1 derrota, terminando ainda o Campeonato Carioca deste ano, com o mesmo número de pontos do campeão.

Premiação

Ver também 
 Campeonato Carioca de Futebol de 1974
 Taça Guanabara
 Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (FERJ)

Guanabara
1974
America Football Club (Rio de Janeiro)